Теле́гина — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Телегина, Елена Александровна (род.1962) — член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор.